Brad Binder (* 11. August 1995 in Potchefstroom) ist ein südafrikanischer Motorradrennfahrer und Weltmeister in der Moto3-Klasse, der seit der Saison 2020 in der MotoGP-Klasse auf einer KTM an den Start geht.

Binder ist nach Kork Ballington und Jon Ekerold der dritte südafrikanische Weltmeister in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Sein jüngerer Bruder Darryn Binder geht 2022 ebenfalls MotoGP-Klasse an den Start.

Karriere 
Der 170 cm große Binder begann seine Rennkarriere in nationalen Meisterschaften. 2009 (14. Gesamtrang), 2010 (3 Podestplätze; 5. Gesamtrang) und 2011 (1 Sieg; 7. Gesamtrang) startete Binder im Red Bull MotoGP Rookies Cup.

2011 hatte er seine ersten Einsätze in der 125-ccm-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Motorrad-Weltmeisterschaft

Moto3-Klasse 
2012 ging Brad Binder in seine erste volle Saison in der Motorrad-WM. Er fuhr im Team RW Racing GP auf einer Kalex-KTM in der neu geschaffenen Moto3-Klasse. In diesem Jahr war ein vierter Platz in Valencia sein bestes Ergebnis. Am Ende der Saison belegte er den 21. Gesamtrang. In der Saison 2013 wechselte Binder ins Team Ambrogio Racing. Dieses Jahr konnte er sich, bei den ersten elf Rennen noch auf einer Suter-Honda und den Rest der Saison dann auf einer Mahindra, auf den 13. Gesamtrang verbessern. 2014 blieb Binder dem Team treu. Seinen ersten Podestplatz konnte er beim Großen Preis von Deutschland mit einem zweiten Platz einfahren. Was, bis dahin, auch das beste Ergebnis für Mahindra war. Mit einem weiteren Podestplatz belegte Binder zum Ende der Saison den elften Gesamtrang.

2015 folgte der Wechsel ins Team Red Bull KTM Ajo von Aki Ajo. Dort fuhr er eine KTM. Seine Teamkollegen waren der Tscheche Karel Hanika und der Portugiese Miguel Oliveira. Mit vier Podestplätzen wurde Binder am Ende der Saison sechster der Gesamtwertung. Auch 2016 fährt Binder im Team von Aki Ajo. In diesem Jahr ist der Niederländer Bo Bendsneyder sein Teamkollege. Seine erste Pole-Position erreichte Binder in Argentinien. Seinen ersten Sieg konnte er schließlich zwei Rennen später in Spanien auf dem Circuito de Jerez feiern, obwohl er nach einer Strafversetzung vom 35. und letzten Platz starten musste. Auch in den nächsten beiden Renen war Binder siegreich; in der zweiten Saisonhälfte folgten vier weitere Siege. Vier Rennen vor Ende der Saison gewann er schließlich den WM-Titel.

Moto2-Klasse 
Zur Saison 2017 wechselte Binder in die Moto2-Klasse blieb KTM und dem Team aber treu. In seiner ersten Saison fuhr er dreimal auf das Podium und wurde WM-Achter. Das Jahr 2018 verlief noch erfolgreicher, er gewann die Rennen in Deutschland, Aragonien und den Großen Preis von Australien. So wurde in seiner zweiten Saison in der Moto2-Klasse WM-Dritter hinter Weltmeister Francesco Bagnaia und seinem Teamkollegen Miguel Oliveira, wodurch Ajo KTM auch den Team-Titel für sich entscheiden konnte.

2019 gewann er sogar fünf Rennen (inklusive Aragonien und Australien) und wurde Vizeweltmeister mit lediglich drei Punkten Rückstand auf Álex Márquez.

MotoGP-Klasse 
Im Frühsommer 2019 wurde bekannt, dass Binder 2020 in die MotoGP-Klasse wechseln wird. Zuerst sollte er für Tech3 KTM an den Start gehen, an der Seite von Oliveira, doch nachdem KTM-Werksfahrer Johann Zarco angekündigt hatte, KTM aufgrund von Differenzen zu verlassen, übernahm Binder wiederum dessen Platz, zunächst nur mit einem Einjahresvertrag. Noch vor dem Saisonbeginn 2020, der sich aufgrund der COVID-19-Pandemie auf den 19. Juli verzögert, wurde bekannt, dass Binder auch 2021 im Team bleiben wird. Sein erster Sieg in der MotoGP-Klasse gelang ihm beim Großen Preis von Tschechien in Brünn. Er schloss die Saison als WM-Elfter und bester Rookie ab.

Statistik

Erfolge 
 2016 – Moto3-Weltmeister auf KTM
 17 Grand-Prix-Siege

In der Motorrad-Weltmeisterschaft 
(Stand: Saisonende 2022)

 Grand-Prix-Siege

 Einzelergebnisse

 Anmerkungen

Weblinks 

 
 Offizielle Website (englisch)

Motorrad-Rennfahrer (Südafrika)
Südafrikaner
Geboren 1995
Mann
Moto3-Weltmeister